Hampus Gustafsson kan syfta på: 

* Hampus Gustafsson (född 1991), svensk ishockeyspelare
 Hampus Gustafsson (född 1993), svensk ishockeyspelare